Zeitner ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Zeitner (1903–1979), deutscher Maler aus Marktredwitz
 Herbert Zeitner (1900–1988), deutscher Gold- und Silberschmied